Dorat ou Daurat sont des noms propres qui peuvent désigner :

Patronyme 

 Jean Daurat (ou Dorat) (1508-1588), poète français de la Pléiade.
 Claude Joseph Dorat (1734-1780), écrivain français connu aussi sous le nom de Chevalier Dorat.
 Didier Daurat (1891-1969) pilote de chasse français.
 Jean-Pierre Dorat, comédien et directeur artistique français.

Toponyme 

 Dorat, commune française du département du Puy-de-Dôme.
 Le Dorat, commune française du département de la Haute-Vienne.